Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gene Mayer e Stan Smith che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Pavel Složil 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  Stan Smith (campioni)
 Wojciech Fibak /  Jan Kodeš (semifinali)

 Bruce Manson /  Andrew Pattison (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1979